Александр Шишкин:
 Шишкин, Александр Александрович (род. 1934) — советский учёный, преподаватель физического факультета МГУ, член  Совета по математике Министерства образования России.
 Шишкин, Александр Алексеевич (род. 1951) — директор компании «Волжское пароходство».
 Шишкин, Александр Валерьевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 
 Шишкин, Александр Георгиевич (1947—2012) — советский и российский актёр.
 Шишкин, Александр Иванович (1910—1969) — Герой Советского Союза.
 Шишкин, Александр Николаевич (?—1898) — российский агроном, автор ряда трудов по сельскому хозяйству.
 
 . Примечания